¿Por qué? puede referirse a:
¿Por qué?, revista mexicana de los años 60
¿Por qué?, sencillo de la cantante colombiana Miranda